Grabscy herbu Dołęga – polski ród szlachecki
 Grabscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Grabscy herbu Wczele – polski ród szlachecki